Die Pattaya Women’s Open 2006 waren ein Damen-Tennisturnier in Pattaya. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2006 und fand vom 4. bis 12. Februar 2006 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Shahar Peer gegen Jelena Kostanić mit 6:3 und 6:1. Im Doppelfinale besiegten Li Ting und Sun Tiantian die Paarung Yan Zi/Zheng Jie mit 3:6, 6:1 und 7:65.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Pattaya